Магоме́дова — женская форма фамилии . 

 Известные носители 
  
 Магомедова, Диана Абдурахмановна (1989) — российская регбистка.
 Магомедова, Камила Алиевна (1983) — российская дзюдоистка.
 Магомедова, Людмила Каримовна (род. 1959) — советская и российская оперная певица.
 Магомедова, Карина Джабраиловна (род. 1999) — российская регбистка.
 Магомедова, Манаба Омаровна (1928—2013) — художник по металлу.
 Магомедова, Саният Юсуповна (1922—2017) — советский политик, депутат Верховного Совета СССР (1966—1970).
 Магомедова, Сарийя Рамазан кызы (род. 1985) — российская тхэквондистка.
 Магомедова, Ханум Магомедовна (1904—1991) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Магомедова, Эльмира Шарабутдиновна (род. 1972) — азербайджанский борец вольного стиля.